Electricity peut faire référence à :

Musique

Albums 
 Electricity, album de Paul Janz sorti en 1987.
 , album de  sorti en 1994.
 Electricity, EP de  sorti en 2003.

Chansons 
 , chanson de The Avalanches sortie en 1999.
 , chanson de Captain Beefheart sortie en 1967.
 , chanson d'Elton John sortie en 2005.
 Electricity, chanson d'Orchestral Manoeuvres in the Dark sortie en 1979.
 Electricity, chanson de  et Dua Lipa sortie en 2018.
 , chanson de Suede sortie en 1999.

Cinéma 
 Electricity, court métrage d'Imogen Murphy sorti en 1997.

Homonymie de titre